Годень () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Годень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Годень.
 Годень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Мелінешть.